Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes italianos de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela FIGC e CCI (1921-1922), sendo essas competições: a Serie A, a Taça da Itália e a Supertaça da Itália. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup, a Intercontinental Cup e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui outras competições consideradas oficiais pela IFHHS e pelos próprios clubes, sendo elas a Taça Mitropa, a Taça Latina, a Taça da Cidades com Feiras, a Taça da Liga Anglo-Italiana e a Taça Anglo-Italiana.

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 

 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes alemães de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol

Referências 

Futebol da Itália
Listas de títulos no futebol
Listas da Itália